Cavour kan syfta på:

 Cavour (550) – italienskt hangarfartyg av typen V/STOL

Personer
Camillo di Cavour (1810–1861), italiensk politiker

Geografi

Italien 

 Cavour, Piemonte, Provincia di Torino,

USA 

 Cavour, South Dakota – ort i South Dakota, Beadle County,